

Codici 
 D3 – codice vettore IATA di Daallo Airlines
 Vitamina D3 – colecalciferolo, sostanza del gruppo delle vitamine D

Altro 
 D3 – autostrada ceca Praga-Tábor–České Budějovice–Austria
 D3 – campionato calcistico francese di terza categoria; può riferirsi sia all'attuale Championnat National che alla vecchia Division 3 (abolita nel 1993)
 D3 – formato video
 D3 – tomba nell'area della necropoli egizia di Qurnet Murai